Семетей:

 Семетей — персонаж киргизского эпоса, сын Манаса.
 «Семетей» — бывший футбольный клуб из Бишкека.
 «Семетей» — бывшее (1992—2001) название футбольного клуба «Шахтёр» из г. Кызыл-Кия.
 «Семетей» — футбольный клуб из Таласа.

 «Семетей-Металлург» — бывшее (1996) название футбольного клуба «Металлург» из г. Кадамжай.

См. также